Buckow (Märkische Schweiz), gemeente in het district Märkisch-Oderland van de Duitse deelstaat Brandenburg
Berlin-Buckow, stadsdeel van Berlijn